1939 har flera betydelser:

 1939 – ett år i den gregorianska kalendern
1939 (film) – en svensk film från 1989.
1939 (sång) – en låt framförd av Louise Hoffsten i filmen.
1939 (soundtrack) – soundtracket till filmen.